Коски — деревня в Смоленской области России, в Рославльском районе. Расположена в южной части области в 15 к северо-востоку от Рославля, на автодороге  Москва — Варшава («Старая Польская» или «Варшавка»), на правом берегу реки Остёр. Население — 515 жителей (2007 год). Административный центр Любовского сельского поселения.

Экономика 
Лесничество, неполная средняя школа, библиотека, детский сад, дом культуры, медпункт, почта, стадион.

Достопримечательности 
 Обелиск на братской могиле 93 воинов Советской Армии, погибших в 1941 - 1943 гг.

Ссылки 
 Коски/Энциклопедия Смоленской области

Населённые пункты Рославльского района